Мото Гран-при Катара было 2-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2006 года. Эта гонка прошла с 6 по 8 апреля 2006 года на гоночной трассе международного автодрома Лусаил.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc 

Катар